

Картіньї — громада в кантоні Женева

Картіньї — муніципалітет у департаменті Сомма
 Картіньї-л'Епіне — муніципалітет у департаменті Кальвадос